«i» — песня американского рэпера Кендрика Ламара. Первый сингл из третьего студийного альбома рэпера To Pimp a Butterfly. В 2014 году рэпер получил за «i» две статуэтки «Грэмми».

Отзывы и награды 
Песня получила признание музыкальных критиков. Песня заняла десятую строчку в списке 50 лучших песен 2014 года от журнала Rolling Stone. Редакция Billboard поместила песню на второе место в списке 10 лучших песен 2014 года. Под номером 14 включена в список «101 лучшая песня 2014 года» по версии журнала Spin.

Особенности композиции 
«I» — композиция умеренно-быстрого темпа, написанная в тональности до минор.

Позиции в чартах

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Песни Кендрика Ламара
Синглы Interscope Records
Синглы Aftermath Entertainment
Премия «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение